Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1969. godinu je osvojila Mladost iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
Copič Miroslav: "Jadran-Koteks : '20 - '90", Split, 1990.

1969.